Джордин Брианна Спаркс (; род. , Финикс, штат Аризона) — американская поп-, победительница 6-го сезона американского музыкального реалити-шоу «American Idol» (2007), самая молодая за его историю.

Карьера 
Во время тура Алишии Кис «As I Am» «разогревала» публику перед выступлениями звезды соула. В ноябре 2007 г. выпустила дебютный альбом «Jordin Sparks», в который вошёл записанный дуэтом с ровесником Крисом Брауном романтический хит «No Air» (3-е место в США по состоянию на 30 апреля 2008 г.). Появлялась в сериалах «Биг Тайм Раш» и «Всё тип-топ, или Жизнь на борту», где сыграла саму себя.

Личная жизнь 
С 16 июля 2017 года Джордин замужем за Дэной Айзайей, с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть сын — Дэна Томас «ДиДжей» Айзайя-младший (род. 02.05.2018).

Дискография

Студийные альбомы 
 Jordin Sparks (2007)
 Battlefield (2009)

Мини-альбомы 
 For Now (2006)
 Jordin Sparks (2007)

Туры 
 Battlefield Tour (2010)
Совместные
 American Idols LIVE! Tour 2007 (2007)
 Jesse & Jordin LIVE Tour (2008)
На разогреве у других артистов
 As I Am Tour — Алиша Киз (2008)
 Jonas Brothers World Tour 2009 — Jonas Brothers (2009)
 The Circus Starring Britney Spears — Бритни Спирс (2009)
 NKOTBSB Tour — New Kids on the Block и Backstreet Boys (2011)

Примечания

Ссылки 
 

Участники American Idol
Исполнители RCA Records
Актрисы озвучивания США
Исполнители Jive Records